Myllymäki () est un nom très courant en Finlande:

Toponymes 
 Myllymäki, quartier de Hämeenlinna
 Myllymäki, parc de Uusikaupunki
 Myllymäki, village de Laitila
 Myllymäki, quartier de Lappeenranta
 Myllymäki, quartier de Vantaal
 Myllymäki, village à Ähtäri
 Gare de Myllymäki à Ähtäri
 Myllymäki, quartier de Jämsänkoski
 Myllymäki, quartier de  Kankaanpää

Patronyme 
Myllymäki est le nom de famille des personnes suivantes :
 Arvo Myllymäki (né en 1945), professeur de droit public
 Eeva-Liisa Myllymäki (née en 1948), coureuse
 Henri Myllymäki (né en 1986), joueur de floorball
 Joonas Myllymäki (né en 1989), gardien de but de football
 Jouni Myllymäki (né en 1962), athlète d'athlétisme
 Juha Myllymäki, footballeur
 Jussi Myllymäki (né en 1953), acteur
 Kalle Myllymäki (1883-1933), économiste et député (SDP)
 Kati Myllymäki (née en 1958), médecin 
 Lauri Myllymäki (1897-1967), député (SKDL)
 Mauri Myllymäki (né en 1946), sauteur en longueur
 Pasi Myllymäki (né en 1950), réalisateur 
 Pauli Myllymäki (1919-1980), rédacteur en chef
 Pekka Myllymäki (né en 1960), homme politique
 Petri Myllymäki, joueur de volleyball
 Reino Myllymäki (né en 1964), écrivain
 Suvi Selvenius, née Myllymäki en 1980), coureuse
 Tiina Myllymäki (née en 1985), danseuse
 Urho Myllymäki (1917-1995), accordéoniste et violoniste
 Ville Myllymäki (né en 1990), sprinter

Homonymie de toponyme